Иван Хилков:
 Хилков, Иван Андреевич (?—1677) — русский военный и государственный деятель, стольник, боярин и воевода, князь.
 Хилков, Иван Васильевич (1571—1655) — русский военный и государственный деятель, стряпчий, стольник, окольничий, боярин и воевода.